За́падная Евро́па — группа государств Европы, объединённых по политическому или культурно-географическому признаку. 

В годы Холодной войны к государствам Западной Европы относили членов блока НАТО, в то время как восточно-европейские государства составляли Организацию Варшавского договора (ОВД). 

После упразднения ОВД закрепилось выделение в Европе северного, южного и центрального региона, куда были отнесены государства, ранее входившие как в восточный, так и в западный блок. Соответственно, к государствам Западной Европы стали теперь относить только Бельгию, Люксембург, Монако, Нидерланды и Францию.

Государства Западной Европы

«Западная Европа» на языках её стран

Примечания

Литература 
 

Регионы Европы